Mosehuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mosehuse (Butterup Sogn) – en bebyggelse i Butterup Sogn
 Mosehuse (Herstedvester Sogn) – en bebyggelse i Herstedvester Sogn
 Mosehuse (Hjadstrup Sogn) – en bebyggelse i Hjadstrup Sogn
 Mosehuse (Karise Sogn) – en bebyggelse i Karise Sogn
 Mosehuse (Rind Sogn) – en bebyggelse i Rind Sogn
 Mosehuse (Skelund Sogn) – en bebyggelse i Skelund Sogn
 Mosehuse (Smerup Sogn) – en bebyggelse i Smerup Sogn